Rhymney peut désigner :
 la Rhymney, une rivière du sud du pays de Galles;
 Rhymney (pays de Galles), une ville et une communauté du sud du pays de Galles, près de Cardiff.